Mühlfeld steht für:
 Mühlfeld (Herrsching), Ortsteil der Gemeinde Herrsching am Ammersee, Landkreis Starnberg, Bayern
 Mühlfeld (Mellrichstadt), Ortsteil der Stadt Mellrichstadt, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Mühlfeld (Primstal), ehemaliges Dorf des Ortsteils Primstal, Gemeinde Nonnweiler, Saarland

 Mühlfeld (Gemeinde Horn), Katastralgemeinde der Stadt Horn, Niederösterreich
 Mühlfeld (Gemeinde Timelkam), Ortschaft von Timelkam, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Mühlfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Mühlfeld (* 1961), deutscher Tischtennisspieler
 Christiane Mühlfeld (* 1968), deutsche Autorin, siehe Anna Kalman
 Eugen Megerle von Mühlfeld (1810–1868), österreichischer liberaler Jurist und Politiker
 Fritz Burger-Mühlfeld (1882–1969), deutscher Maler
 Johann Carl Megerle von Mühlfeld (1765–1840), österreichischer Malakologe und Entomologe
 Johann Kippo von Mühlfeld (1623–1714), Stück- und Glockengießer
 Joseph Molitor von Mühlfeld (1855–1890), deutscher Maler
 Julius Rösler-Mühlfeld (eigentlich Robert Rösler; 1840–1881), deutscher Schriftsteller

 Richard Mühlfeld (1856–1907), deutscher Klarinettist und Geiger
 Wilhelm Mühlfeld (1851–1912), deutscher Musiker, Musiklehrer und Komponist

Siehe auch:
 Megerle von Mühlfeld
 Mühlenfeld